La route départementale 33, ou RD 33, ou D33, est située :
 dans le département de la Mayenne, elle relie Saint-Ellier-du-Maine à Javron-les-Chapelles, reprenant l'ancienne RN 806, déclassée en 1972.
 dans le département de l'Essonne, elle relie Saint-Germain-lès-Corbeil à Mandres-les-Roses
 dans le département du Finistère, elle relie Sizun à Brest

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Mayenne
 Routes de l'Essonne

033